Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2009 года прошёл в два этапа с 24 сентября 2008 года по 28 апреля 2009 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 45 сборных. Впервые участвовала сборная Кипра. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1990 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 44 сборные были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и лучшая третья сборная вышли во второй раунд, где к ним присоединилась сборная Германии, имевшая наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Беларуси.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и лучшая среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 26 сентября — 1 октября 2008

 Португалия 1:4 Румыния
 Норвегия 8:0 Фарерские острова
 Португалия 1:0 Фарерские острова
 Румыния 0:6 Норвегия
 Норвегия 0:0 Португалия
 Фарерские острова 1:4 Румыния

Группа 2 
 25-30 сентября 2008

 Польша 3:0 Армения
 Австрия 5:0 Турция
 Армения 0:3 Австрия
 Польша 4:1 Турция
 Австрия 5:1 Польша
 Турция 3:3 Армения

Группа 3 
 25-30 сентября 2008

 Швеция 5:0 Хорватия
 Уэльс 3:0 Латвия
 Хорватия 0:2 Уэльс
 Швеция 4:0 Латвия
 Уэльс 0:3 Швеция
 Латвия 0:1 Хорватия

Группа 4 
 25-30 сентября 2008

 Испания 9:0 Кипр
 Нидерланды 7:0 Литва
 Нидерланды 7:0 Кипр
 Литва 0:12 Испания
 Испания 1:1 Нидерланды
 Кипр 0:3 Литва

Группа 5 
 25-30 сентября 2008

 Шотландия 0:1 Словения
 Англия 1:1 Словакия
 Шотландия 0:0 Словакия
 Словения 0:3 Англия
 Англия 5:2 Шотландия
 Словакия 4:1 Словения

Группа 6 
 25-30 сентября 2008

 Чехия 1:2 Азербайджан
 Финляндия 1:0 Северная Ирландия
 Чехия 2:1 Северная Ирландия
 Азербайджан 1:0 Финляндия
 Финляндия 2:1 Чехия
 Северная Ирландия 0:1 Азербайджан

Группа 7 
 24-29 сентября 2008

 Исландия 2:1 Израиль
 Ирландия 3:0 Греция
 Исландия 2:1 Греция
 Израиль 0:3 Ирландия
 Ирландия 5:1 Исландия
 Греция 0:0 Израиль

Группа 8 
 25-30 сентября 2008

 Венгрия 9:3 Босния и Герцеговина
 Россия 19:0 Молдова
 Венгрия 7:0 Молдова
 Босния и Герцеговина 0:4 Россия
 Россия 1:3 Венгрия
 Молдова 0:10 Босния и Герцеговина

Группа 9 
 25-30 сентября 2008

 Франция 4:0 Македония
 Бельгия 18:0 Грузия
 Франция 10:0 Грузия
 Македония 1:7 Бельгия
 Бельгия 0:3 Франция
 Грузия 3:4 Македония

Группа 10 
 25-30 сентября 2008

 Швейцария 2:0 Сербия
 Дания 8:0 Казахстан
 Швейцария 5:0 Казахстан
 Сербия 0:3 Дания
 Дания 2:2 Швейцария
 Казахстан 0:7 Сербия

Группа 11 
 25-30 сентября 2008

 Украина 3:0 Болгария
 Италия 6:0 Эстония
 Украина 4:1 Эстония
 Болгария 1:6 Италия
 Италия 5:0 Украина
 Эстония 0:2 Болгария

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 23-28 апреля 2009 (Сосновец, Явожно)

 Дания 2:3 Исландия
 Швеция 0:0 Польша
 Швеция 0:0 Исландия
 Польша 0:1 Дания
 Дания 0:1 Швеция
 Исландия 2:2 Польша

Группа 2 
 23-28 апреля 2009 (Трумау, Баумгартен, Энцесфельд-Линдабрунн)

 Норвегия 5:1 Украина
 Австрия 0:1 Бельгия
 Бельгия 0:4 Норвегия
 Австрия 6:1 Украина
 Норвегия 5:0 Австрия
 Украина 2:5 Бельгия

Группа 3 
 23-28 апреля 2009 (Анадия, Меальяда, Оливейра-ду-Байру, Агеда)

 Франция 4:1 Уэльс
 Азербайджан 2:0 Португалия
 Франция 1:0 Португалия
 Уэльс 2:2 Азербайджан
 Азербайджан 0:2 Франция
 Португалия 2:1 Уэльс

Группа 4 
 23-28 апреля 2009 (Хайльбронн, Вальдорф, Фирнхайм, Эринген)

 Германия 4:0 Россия
 Ирландия 3:1 Словакия
 Россия 0:1 Ирландия
 Германия 7:0 Словакия
 Ирландия 0:6 Германия
 Словакия 0:2 Россия

Группа 5 
 23-28 апреля 2009 (Альтбюрон, Бруннен, Буокс)

 Нидерланды 8:0 Румыния
 Италия 0:3 Швейцария
 Италия 4:0 Румыния
 Швейцария 7:3 Нидерланды
 Нидерланды 1:1 Италия
 Румыния 1:6 Швейцария

Группа 6 
 23-28 апреля 2009 (Дьёр, Папа)

 Венгрия 0:4 Англия
 Испания 2:0 Финляндия
 Англия 3:0 Испания
 Венгрия 2:0 Финляндия
 Испания 5:1 Венгрия
 Финляндия 0:3 Англия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2008 год в женском футболе
2009 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет